Dit is een lijst van planetoïden 23001-23100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (23001) - || 1999 VS89|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (23002) - || 1999 VX92|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (23003) - || 1999 VP106|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (23004) - || 1999 VH114|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (23005) - || 1999 VJ114|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (23006) - || 1999 VX137|| 13 november 1999 || LINEAR
|-
| (23007) - || 1999 VC145|| 13 november 1999 || CSS
|-
| (23008) - || 1999 VA149|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (23009) - || 1999 VL149|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (23010) - || 1999 VR158|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (23011) - || 1999 VG163|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (23012) - || 1999 VM166|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (23013) - || 1999 VP168|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (23014) - || 1999 VV173|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (23015) - || 1999 VQ179|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (23016) - || 1999 VZ184|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (23017) - || 1999 VQ190|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (23018) - || 1999 VY190|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (23019) - || 1999 VQ201|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (23020) - || 1999 WY2|| 27 november 1999 || K. Korlević
|-
| (23021) - || 1999 WR3|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (23022) - || 1999 WJ4|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (23023) - || 1999 WA7|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (23024) - || 1999 WM7|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (23025) - || 1999 WR9|| 30 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (23026) - || 1999 WV9|| 30 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (23027) - || 1999 WV17|| 30 november 1999 || Spacewatch
|-
| (23028) - || 1999 XV3|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (23029) - || 1999 XF4|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (23030) Jimkennedy || 1999 XR7|| 4 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (23031) - || 1999 XX7|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (23032) Fossey || 1999 XB8|| 3 december 1999 || J. Broughton
|-
| (23033) - || 1999 XU10|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (23034) - || 1999 XJ15|| 5 december 1999 || K. Korlević
|-
| (23035) - || 1999 XS17|| 2 december 1999 || LINEAR
|-
| (23036) - || 1999 XF18|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (23037) - || 1999 XM18|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (23038) - || 1999 XD19|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (23039) - || 1999 XP20|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (23040) - || 1999 XK22|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (23041) - || 1999 XL22|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (23042) - || 1999 XR22|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (23043) - || 1999 XN25|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (23044) - || 1999 XS25|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (23045) - || 1999 XT27|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (23046) - || 1999 XN28|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (23047) - || 1999 XS28|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (23048) - || 1999 XE29|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (23049) - || 1999 XT30|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (23050) - || 1999 XJ36|| 6 december 1999 || K. Korlević
|-
| (23051) - || 1999 XF37|| 7 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (23052) - || 1999 XK37|| 7 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (23053) - || 1999 XD42|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23054) - || 1999 XE42|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23055) - || 1999 XF43|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23056) - || 1999 XL44|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23057) - || 1999 XB45|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23058) - || 1999 XP45|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23059) - || 1999 XT45|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23060) - || 1999 XV46|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23061) - || 1999 XW46|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23062) - || 1999 XN52|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23063) - || 1999 XH53|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23064) - || 1999 XE54|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23065) - || 1999 XF54|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23066) - || 1999 XN54|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23067) - || 1999 XX54|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23068) - || 1999 XY60|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23069) - || 1999 XR64|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23070) - || 1999 XV64|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23071) - || 1999 XH65|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23072) - || 1999 XS71|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23073) - || 1999 XT75|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23074) - || 1999 XJ78|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23075) - || 1999 XV83|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23076) - || 1999 XP93|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23077) - || 1999 XZ93|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23078) - || 1999 XB95|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (23079) - || 1999 XO97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23080) - || 1999 XH100|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23081) - || 1999 XQ105|| 11 december 1999 || J. M. Roe
|-
| (23082) - || 1999 XK107|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (23083) - || 1999 XU110|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (23084) - || 1999 XU113|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (23085) - || 1999 XM116|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (23086) - || 1999 XB118|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (23087) - || 1999 XL118|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (23088) - || 1999 XR118|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (23089) - || 1999 XC119|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (23090) - || 1999 XX121|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (23091) - || 1999 XP128|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (23092) - || 1999 XT136|| 14 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (23093) - || 1999 XW136|| 14 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (23094) - || 1999 XF143|| 15 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (23095) - || 1999 XP144|| 15 december 1999 || T. Urata
|-
| (23096) - || 1999 XT156|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (23097) - || 1999 XF157|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (23098) - || 1999 XH158|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (23099) - || 1999 XA160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (23100) - || 1999 XN164|| 8 december 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten